Grant Marshall Daddy G (1959-), membre de Massive Attack.
 Grant Marshall (1973-), joueur de hockey sur glace en Amérique du Nord.